Камдън може да се отнася за:

 Личности
 Джон Камдън (1759-1840), британски политик
 Уилям Камдън (1551-1623), английски географ и историк
 Чарлс Камдън (1714-1794), британски политик
 Градове
 Камдън, град в Ню Джърси, САЩ
 Камдън, град в Арканзас, САЩ
 Камдън, град в Австралия
 Камдън, град в Южна Каролина, САЩ
 Камдън, град в Мейн, САЩ
 Села
 Камдън, село в Охайо, САЩ
 Окръзи в САЩ
 Камдън, Джорджия
 Камдън, Ню Джърси
 Камдън, Мисури
 Камдън, Северна Каролина
 Други географски обекти
 Камдън, район на Лондон (London Borough of Camden)